Влади́мир Васи́льевич Соро́ка () — российский учёный-, профессор, первый президент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Биография 
Родился 30 июня 1940 года в городе Шацк Рязанской области в семье рабочего. В 1957 году окончил среднюю школу с серебряной медалью. В 1963 году окончил физический факультет Ленинградского Государственного Университета по специальности «Физика», специализация «Радиофизика». С 1963 по 1965 годы работал инженером научно-исследовательского института (НИИ а / я 233) Министерства радиотехнической промышленности (Ленинград). С 1965 по 1982 годы являлся ассистентом кафедры физики Ленинградского института авиационного приборостроения, преподавателем (1968 г.), доцентом (1973 г.), профессором (1981 г.) кафедры функциональных радиотехнических устройств и материаловедения. На кафедре Владимир Сорока создаёт новые научные направления, научно-исследовательскую лабораторию по изучению физических свойств полупроводниковых и диэлектрических материалов и использованию их в электронной технике. Один из организаторов межфакультетской лаборатории акустооптических устройств.

В 1974 году был принят в члены Коммунистической партии Советского Союза, более 10 лет руководил студенческими сельскохозяйственными работами в качестве общественной нагрузки.

В 1975 году становится членом специализированных Советов высшей аттестационной комиссии (ВАК СССР) при Ленинградском политехническом институте.

В 1981 году стал  заведовать кафедрой физики и оптики Ленинградского института киноинженеров.

Ректор Новгородского политехнического института 
С 1982 по 1993 годы являлся ректором Новгородского политехнического института (НПИ).

Заведовал кафедрой полупроводниковых и микроэлектронных приборов в 1982-1988 годах и в 1988-1993 годах – кафедрой физики (под руководством В.В. Сороки была разработана новая концепция преподавания физики как базовой науки для других дисциплин и имеющей широкое практическое значение).

С первых дней прихода на кафедру он нацеливал коллектив на поиск путей более тесного сотрудничества с промышленными предприятиями, инициировал создание филиалов кафедр на предприятиях.

Под руководством В.В. Сороки был создан координационный совет по комплексному развитию научно-технических, творческих и социальных связей НПИ с новгородскими промышленными предприятиями и организациями. 

В 1986 году Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» включается в структуру НПИ. В.В. Сорока назначен директором-главным конструктором ОКТБ «Омега» на общественных началах.

В.В. Сорока выступил с предложением о создании Совета ректоров вузов с включением в Совет представителей областного отдела народного образования и профобразования.

В 1990 году коллективом НПИ В.В. Сорока был выдвинут в качестве кандидата в депутаты РСФСР и в депутаты Областного Совета народных депутатов. Во время избирательной кампании ректор впервые высказал идею о создании классического университета в Новгороде на основе объединения вузов города. На Совете ректоров вузов Новгорода идея получила поддержку ректоров педагогического института Н.Г. Биндюкова и сельскохозяйственного института П.В. Никифорова. Совет ректоров принял решение об изучении предложения ректора НПИ. 

В.В. Сорока выступал на совещаниях и конференциях с идеей о классическом университете  и писал об этом в статьях, опубликованных в региональных и центральных изданиях («Концепция российского провинциального университета с учётом мирового опыта организации образования», «Высшее образование в Новгороде – в прошлом, настоящем и будущем», «Место и роль системы образования в местном самоуправлении Новгородчины» и др.).

Ректор Новгородского государственного университета 
30 июня 1993 года постановлением Совета Министров и Правитеьства РФ был образован Новгородский государственный университет, в структуре которого были институты и общеуниверситетские кафедры. Владимир Васильевич Сорока был назначен исполняющим обязанности ректора, а 30 июня 1994 приказом по Министерству В.В. Сорока утвержден президентом НовГУ.

С 1993 по 1994 годы заведовал кафедрой физики твёрдого тела и микроэлектроники, с 1995 по 1998 годы – кафедрой теоретической и специальной физики. 

В 1994 году по инициативе В.В. Сороки открылся медицинский факультет, преобразованный в следующем году в Институт медицинского образования (в том числе была создана кафедра валеологии в целях реализации идеи Владимира Вячеславовича о том, что медицинское образование – не только подготовка кадров, но и формирование основ здорового образа жизни), и образован институт педагогического образования. 

6 февряля 1998 года ректор скончался на отдыхе в Сочи из-за внезапной остановки сердечной деятельности, вызванной проблемами с сердцем. Похоронен на территории , что в Новгородской области.

Научно-исследовательская деятельность 
В.В. Сорока – специалист в области оптоэлектроники и функциональной электроники, тесно сотрудничавший  с ведущими специалистами вузов и научных организаций Ленинграда. Его научные интересы также касались таких областей, как кристаллофизика, радиационные эффекты в диэлектриках и высокоомных полупроводниках, радиофизика.

В 1971 году защитил диссертацию «Влияние радиационных и примесных дефектов структуры на механические и диэлектрические свойства кристаллического кварца» на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

В 1980 году защитил диссертацию «Радиационная стойкость кварца и кварцевых изделий» на звание доктора физико-математических наук. Автор и соавтор более 200 научных публикаций, трёх монографий, 25 изобретений и патентов, 7 учебных и методических пособий. Под его научным руководством было выполнено 13 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В 1984 году В.В. Сороке было присвоено учёное звание профессора.

По инициативе В.В. Сороки  и под его непосредственным руководством в 1985 году был создан базовый отдел микроэлектроники в составе ОКТБ «Омега», им же (и доцентом Л.Н. Крутяковым) осуществлялось научное руководство работой отдела. На базе отдела были разработаны бесконтактные коммутирующие устройства для серийного производства на ПО «Старт»; опытные образцы более 50 типов микросборок частного применения для телевизионных систем по заказам ОКТБ «Омега», серии микросборок контроля деформации валов турбогенераторов на атомных станциях; серии прецизионных делителей напряжения по заказу Государственного оптического института. 

Кафедра проводит хоздоговорные научно-исследовательские работы в области «высоких технологий» по заказу ОКБ Новгородского завода им. Ленинского комсомола (научные руководители профессор В.В. Сорока и доцент Б.И. Селезнев). Предложены конкретные пути реализации новых технологических методов при изготовлении ряда изделий электронной техники, в том числе СВЧ арсенид-галлиевых полевых транзисторов с барьером Шотки. Как специалист в области исследований структуры и оптических свойств кварцевых стекол и нитрида кремния В.В. Сорока стимулировал развитие исследований взаимодействия ионных пучков и импульсного оптического излучения со слоистыми диэлектрическими системами на основе пленок SiO2.

В.В. Сорокой был развит метод анализа пространственных структур с тетраэдрической и октаэдрической координацией атомов, который дал возможность объяснить основные экспериментальные данные по кристаллохимии системы кремнезема (SiO2) и указал на возможность существования новых, неизвестных пока структур SiO2, как значительно более плотных, так и наоборот, менее плотных по сравнению с уже известными модификациями кремнезема. Обобщенные результаты этих исследований были в дальнейшем опубликованы в «Вестнике НовГУ».

В.В. Сорока осуществлял научное руководство и рядом других научно-исследовательских работ кафедры. Эти работы проводились совместно с ведущими в своих областях организациями: ЛОМО, ЛЭТИ, ГОИ (Ленинград), Государственный институт редкоземельных металлов, НПО «Сапфир» (Москва), Институт экспериментальной метеорологии, Физико-энергетический институт (Обнинск), Институт физики полупроводников СО РАН (Новосибирск) и другие.

Серия выполненных НИР позволила решить ряд принципиальных проблем, связанных с физическими принципами функционирования полупроводниковых преобразователей, которые явились основой для разработки ряда новых приёмников оптического излучения (научные руководители профессор В.В. Сорока и доцент В.В. Гаврушко). Проведена серия работ по исследованию фундаментальных процессов в твёрдом теле, связанные с явлениями ударной ионизации носителей заряда в антимониде индия, что явилось основой для создания лавинных фотодиодов на спектральный диапазон 2-5 мкм. На основе гетероструктур n+ – GaSb/p – InGaAsSb/p+ – GaSb разработан новый класс неохлаждаемых фотоприёмников для спектрального диапазона 1,5-2,4 мкм. В процессе выполнения НИР разработаны оригинальные методики измерения характеристик фотоприёмников, имеющие самостоятельную научную значимость. Проводились исследования в области технологии полупроводниковых приёмников оптического излучения.

Кроме разработки фоточувствительных элементов, В.В. Сорока осуществлял руководство научным направлением, связанным с изготовлением законченных оптико-электронных приборов и систем. Были созданы высокочувствительные радиометры инфракрасного диапазона «Облако-1», «Облако-2» и сканирующий радиометр «Облако-3» (штатные приборы для ракетных полигонов, используются для исследования естественных и искусственных фонов атмосферы Земли). Разработан малогабаритный полупроводниковый преобразователь давления, датчики использованы в составе испытательного оборудования для авиационной промышленности (научные руководители В.В. Сорока и Б.М. Шишлянников).

В должности директора-главного конструктора ОКТБ «Омега» основная деятельность В.В. Сороки была связана с созданием комплекса оптико-электронных средств «ОСА». Основой для выполнения комплексной программы по анализу оптических свойств атмосферы (ОСА) явились работы по созданию астрофизических систем различного назначения, в том числе и космического, а также по разработке глубоководных оптико-электронных комплексов: высокочувствительная система «Карат», предназначенная для астрономических исследований; комплекс высокочувствительной аппаратуры «Вега» для исследований полярных сияний естественного и искусственного происхождения; ряд  разработок специальной аппаратуры для оптических исследований в космосе; специальные комплексы для поиска и разведки месторождений полиметаллических руд на глубинах 4-6 тыс. м., глубоководные буксируемые комплексы «Мир», «Нептун», «Абиссаль». Комплекс «ОСА», основанный на новых научно-технических принципах, позволял впервые получить информацию о характеристиках излучения различного класса объектов как точечных, так и пространственно-протяженных, в широком спектральном диапазоне – от ультрафиолетового до дальнего инфракрасного диапазона – и значительно повысить точность траекторных измерений. В рамках работ по созданию комплекса впервые в российской практике был разработан принципиально новый подход к программно-методическому обеспечению измерений, предусматривающий работу с сигнатурами (сигнальными характеристиками) объектов как с изображениями. При разработке комплекса ОЭС «ОСА» были использованы новейшие в то время достижения российской науки и техники и около 90 изобретений и патентов основных разработчиков комплекса.

Последняя публикация В.В. Сороки в области полупроводниковой фотоэлектроники вышла в ноябре 1997 года и была посвящена исследованию высокоинформативных фотоприёмных устройств для оптико-электронных систем пассивного зондирования на пилотируемых космических аппаратах. Результаты этой работы докладывались в центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина на международной научно-практической конференции «Пилотируемые полёты в космос» и вызвала большой интерес.

Память 
 На главном корпусе университета 30 июня 1998 года открыта мемориальная доска, в память об основателе и первом президенте НовГУ.
 имя В. В. Сороки носят:
 первая университетская гимназия;
 Центр творческой интеллигенции (открыт в 1999 году в гуманитарном институте НовГУ).

Награды 
Владимир Васильевич Сорока был награждён:

 орденом «Знак Почёта» (август 1986 года);
 победитель областного конкурса «Человек года-95» в номинации «Наука» за создание солидного имиджа НовГУ, высокого научного потенциала области, за новаторство и масштабность (1995 год);
 медалью Ярослава Мудрого I степени № 1 (7 декабря 1997 г.);
 знаком «Заслуженный работник Лодзинского технического университета» (май 1998 года, посмертно);
 и рядом других наград.

Звания и членство в организациях 

 Действительный член Петровской академии наук и искусств (1992);
 Действительный член Академии инженерных наук Российской Федерации (1992);
 Почётный член Российской гуманитарной академии (1994);
 Действительный член Международной академии наук (1994);
 Действительный член Российской академии естественных наук (1997); 
 Не успел получить звание заслуженного деятеля науки – документы оформлялись незадолго до его смерти.

Публикации 
 1982 — «Диэлектрические пленки и их применение в акустических и акустооптических устройствах»
 1990 — «Фундаментальные законы физики и естествознания»
 1995 — «Вопросы классической и квантовой механики»
 1995 — «Организация и основные концепции развития университета классического типа»
 1998 — «Физика молекулярных процессов и основы термодинамики»

Примечания

Литература 
 1998 год — сборник статей о В. В. Сороке: «Учёный, организатор, педагог».
 
 Научно-популярный журнал "Время открытий" Специальный выпуск, посвященный памяти В.В. Сороки

Ссылки 
 Научное описание документов личного происхождения В. В. Сороки
 Владимир Васильевич Сорока (1940—1998)
 Владимир Васильевич Сорока (1940—1998)
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО"

Преподаватели Новгородского государственного университета